Cultuur uit Peru,  Chavin-cultuur
Gemeente in Frankrijk Chavin (Indre)